Krzysztof Stanowski (ur. 1959) – polski działacz społeczny i harcerski, podsekretarz stanu
 Krzysztof Stanowski (ur. 1982) – polski dziennikarz